Hoveyda ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Abbas Hoveyda (1919–1979), iranischer Politiker und Ministerpräsident des Iran
 Amir H. Hoveyda (* 1959), US-amerikanischer Chemiker
 Fereydoun Hoveyda (1924–2006), Iranischer Politiker und Schriftsteller